Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 2011 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger war Rafael Nadal.

Das Finale bestritten Rafael Nadal und Novak Đoković, welches Đoković in vier Sätzen gewann. Dies war der erste Triumph des Serben bei den Wimbledon Championships und sein dritter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 17. bis 19. Juni 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen fünf Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Turnierplan Herreneinzel (PDF-Datei; 20 kB)
 Turnierplan auf der ITF-Homepage (englisch)

Herreneinzel
2011